Unionville (Carolina do Norte)
Unionville (Geórgia)
Unionville (Iowa)
Unionville (Michigan)
Unionville (Missouri)
Unionville (Nevada)
Unionville (Pensilvânia)
Ou ainda:
Unionville Center

Desambiguações de topônimos